Boće est un toponyme qui peut désigner :
Boće, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
Boće, un village de Serbie situé dans la municipalité de  Raška, district de Raška.